Idriss Mhirsi (), né le  à Tunis, est un footballeur international tunisien. Il évolue au poste de milieu offensif.

Biographie 

Idriss Mhirsi commence son parcours juniors en 2004 au sein de l'Espérance sportive de Tunis. Il rejoint en 2010, à l'âge de seize ans, l'équipe professionnelle et signe un contrat avec le club.

Le , il remporte la Ligue des champions de la CAF face au Wydad de Casablanca (1-0) au stade olympique de Radès.

Le , il s'engage pour trois ans avec le Red Star FC.

Carrière

Palmarès 
 Championnat de Tunisie (3) : 2011, 2012, 2014
 Coupe de Tunisie (2) : 2011, 2020
 Ligue des champions de la CAF (1) : 2011

Références

Liens externes 
 

Footballeur international tunisien
Joueur de l'Espérance sportive de Tunis
Joueur du Red Star
Joueur de l'Union sportive monastirienne
Naissance en février 1994
Naissance à Tunis